O University at Buffalo Stadium é um estádio localizado em Amherst, Nova York, Estados Unidos, possui capacidade total para  29.013 pessoas, é a casa do time de futebol americano universitário Buffalo Bulls da Universidade Estadual de Nova Iorque em Buffalo. O estádio foi inaugurado em 1993.

Ligações externas 
 Buffalo Bulls

Estádios dos Estados Unidos